Пло́щадь Культу́ры — площадь в Невском районе Санкт-Петербурга. Находится на пересечении улицы Бабушкина с улицей Ткачей.

История 
Название площадь Культуры присвоено 2 января 1926 года, связано с тем, что на площади предполагалось построить Дом культуры.

Достопримечательности 
 Сад Ткачей
 Школа № 327

Примечания

Литература